Preminger:
 Eliezer Preminger, un homme politique israélien d'origine autrichienne
 Ingwald "Ingo" Preminger (de)
 Otto (Ludwig) Preminger, un réalisateur américain d'origine autrichienne
Patronyme juif